Wilhelm Eichhoff ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Eichhoff (Journalist) (1833–1895), deutscher Jurist und Journalist
 Wilhelm Josef Eichhoff (1823–1893), deutscher Forstwissenschaftler und Entomologe